Aktives Medium bezeichnet:
 Das Licht erzeugende Lasermedium im Laser
 Ein optisch aktives Medium, das die Polarisation von Licht drehen kann
 Das Internet als Kommunikationsmedium